Га́азе () — немецкая фамилия:
 Гаазе, Герберт Юльевич (1896—1922) — дважды Краснознамёнец.
 Гаазе, Георгий Германович (1906—1971) — музыкант, педагог, заслуженный артист УССР.
 Гаазе, Гуго (1863—1919) — немецкий государственный деятель, лидер германской социал-демократии, юрист и пацифист.
 Гаазе, Константин Борисович (род. 1979) — российский журналист, политолог.
 Гаазе, Фёдор Богданович (1788—1851) — русский и немецкий дирижёр, композитор и музыкант.

См. также 
 Хаас
 Хаазе

Примечания